A Castle FM é uma estação de rádio Japonesa com sede em Fukuchyama, Kyoto. Pertence ao Grupo de Radio Difusão FM de Fukuchyama e opera na freqüência 79.0 mHz FM. Seu conteúdo é composto de musica POP Japonesa e Clássicas e também por notícias, comerciais e cobertura de eventos locais.

O seu caráter é mais popular, visando atender o público de uma forma alegre e informal, tocando musicas agradáveis e mantendo a população informada e "por dentro" dos eventos locais.

Telefone: 0773-22-7900
Fax:      0773-22-7901

Ligações externas
Página da Rádio Castle FM
Player da rádio ao vivo
Webcam ao vivo - Visão externa da rádio

Castle fm
Estações de rádio fundadas em 2008